Grieneisen steht für folgende Begriffe:

 Ahorn-Grieneisen, ein deutschlandweit aktives Bestattungsunternehmen
 Henning Grieneisen (* 1984), ein deutscher Fußballspieler